Josef Janko ist der Name folgender Personen:

* Josef Janko (Philologe) (1869–1947), Philologe, bedeutender Etymologe auf dem Gebiet germano-slawischer Beziehungen
 Josef Janko (Sänger) (1897–1984), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Josef Janko (Volksgruppenführer) (Sepp Janko; 1905–2001), deutscher SS-Obersturmführer und Kulturfunktionär